Walter Geisler ist der Name folgender Personen:

* Walter Geisler (Geograph) (1891–1945), deutscher Geograph 
 Walter Geisler (Sänger) (1913–1979), deutscher Opernsänger (Heldentenor)